Pianelle ima više značenja:
 Pianelle, L'Aquila
 Pianelle, Macerata
 Pianelle, Salerno